Fortes ist:
 der Plural des Wortes Fortis

Fortes ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Río Fortes, Fluss in der Provinz Ávila

Fortes ist der Familienname folgender Personen:
 Agostinho Fortes Filho (1901–1966), brasilianischer Fußballspieler
 Alvin Fortes (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Carlos Fortes (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Corsino Fortes (1933–2015), kapverdischer Lyriker und Politiker
 Ildo Augusto Dos Santos Lopes Fortes (* 1964), kapverdischer Priester, Bischof von Mindelo
 Jeffry Fortes (* 1989), kapverdischer Fußballspieler
 José Roberto Fortes Palau (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Limeira
 Kevin Fortes (* 1998), französischer American-Football-Spieler
 Lidia Delgado Fortes (* 1992), deutsch-kapverdische Schauspielerin
 Marco Fortes (* 1982), portugiesischer Leichtathlet
 Meyer Fortes (1906–1983), südafrikanischer Anthropologe
 Odaïr Fortes (* 1987), kapverdischer Fußballspieler
 Steven Fortès (* 1992), kapverdischer Fußballspieler
 Susana Fortes (* 1959), spanische Schriftstellerin und Kolumnistin